— «божественный ветер», название тайфуна, который дважды уничтожил корабли монгольской армады хана Хубилая на подступах к берегам Японии.

В середине XX века слово «камикадзе» стало использоваться для обозначения японских пилотов-смертников, появившихся на заключительном этапе войны в Тихом океане. «Камикадзе» — часть более широкого японского термина токкотай, которым обозначали всех добровольцев-смертников (не только лётчиков).

Японцы называли подобные действия токубэцу ко: гэки тай () — «ударные отряды специальных атак» или аббревиатурой токко: тай (). Подразделения лётчиков-самоубийц назывались симпу токубэцу ко: гэки тай () — «специальные ударные отряды „Божественный ветер“». В английском языке термин «камикадзе» (кунное чтение иероглифов ) закрепился с подачи переводчиков из числа японцев-эмигрантов, служивших в американской армии. Вскоре войска союзников начали использовать слово «камикадзе» для всех видов самоубийственных атак, применявшихся японцами. В наши дни чтение иероглифов  как «камикадзе» вернулось в Японию и допускается в качестве названия пилотов-смертников.

Отличительными чертами в форме лётчиков-камикадзе были белый шарф и флаг красного солнца (хатимаки).

Предыстория 
После поражения в битве у атолла Мидуэй 4 июня 1942 года Япония начала терять инициативу в войне на Тихом океане. В течение 1943—1944 годов союзные войска, подкреплённые индустриальной мощью США, шаг за шагом продвигались по направлению к японским островам.

К этому времени японские самолёты, особенно истребители, серьёзно уступали в количественном и качественном отношении новым моделям американской авиатехники, таким, как F6F «Хеллкэт», P-51 «Мустанг», F4U «Корсар». Из-за больших боевых потерь ощущалась нехватка опытных пилотов. Кроме того, из-за недостатка запасных частей и топлива проведение любой крупной авиационной операции превращалось для Японии в огромную проблему.

15 июля 1944 года войсками США были захвачены базы японской армии на острове Сайпан. В результате этого у дальней бомбардировочной авиации США появилась возможность наносить удары непосредственно по территории Японии. После падения Сайпана японское командование предположило, что следующей целью американцев будет захват Филиппин из-за их стратегически важного расположения между Японией и захваченными ею источниками нефти в юго-восточной Азии.

Предсказание сбылось 17 октября 1944 года, когда американцы высадились на небольшом островке Лейте, начав крупнейшую в истории современности морскую битву в заливе Лейте. Первому воздушному флоту военно-морских сил Японии, базировавшемуся в Маниле, было приказано осуществлять поддержку японским кораблям, которые будут пытаться уничтожить силы союзников в заливе. Первый воздушный флот к этому моменту имел в распоряжении лишь 41 самолёт: 34 палубных A6M Zero, 3 торпедоносца Nakajima B6N, 2 бомбардировщика Yokosuka P1Y, один Mitsubishi G4M и один лёгкий разведывательный самолёт. Задача обороны Филиппин, стоявшая перед японской авиацией, ввиду огромного превосходства противника была практически невыполнимой.

Первые камикадзе 
Первые отряды лётчиков-камикадзе были сформированы 20 октября 1944 года на основе подразделений морской авиации, в которых все до одного пилоты-добровольцы были готовы пожертвовать жизнью ради своей страны. Первая атака камикадзе была проведена 21 октября 1944 года против флагмана австралийского флота, тяжёлого крейсера «Австралия».  пилот которого так и остался неизвестен, врезался в надстройки «Австралии», разбросав обломки и топливо по большой площади, однако крейсеру повезло, и бомба не взорвалась. По крайней мере 30 человек погибло, включая командира корабля. 25 октября «Австралия» получила ещё одно попадание, после чего корабль пришлось отправить на ремонт (крейсер вернулся в строй в январе 1945 года, а всего к концу войны «Австралия» пережила 6 попаданий самолётов камикадзе).

Существует точка зрения, что первыми камикадзе стали лейтенант Такеси Косаи и неизвестный сержант, которые, подвесив к своим «зеро» по две 100-килограммовых бомбы, вылетели 13 сентября 1944 с острова Негрос (Филиппины) с целью таранить американские корабли. Оба не вернулись, но американцы не сообщали о повреждениях своих кораблей в этот день в этом районе.

Кроме того, 15 октября 1944 контр-адмирал Масафуми Арима, возглавивший воздушную атаку на американское морское соединение в районе между Тайванем и Окинавой, перед вылетом на своём бомбардировщике Мицубиси G4M снял опознавательные знаки и заявил, что не вернётся из боя, что и случилось. В ходе боя авианосец «Франклин» получил повреждения, но нет свидетельств о самоубийственной атаке.

Битва за Филиппины 

25 ноября 1944 года отряд камикадзе, возглавлявшийся Юкио Сэки, атаковал американское авианосное соединение на востоке залива Лейте. Первый «Зеро» ударился в корму авианосца «Сенти», убив при взрыве 16 человек и вызвав пожар. Через несколько минут авианосец «Суони» был так же выведен из строя. Пожары, возникшие из-за попадания камикадзе в палубу эскортного авианосца «Сент-Ло», вскоре вызвали детонацию арсенала, в результате которой корабль разорвало на части. Погибло 114 членов экипажа. Всего в результате этой атаки японцы потопили один и вывели из строя шесть авианосцев, потеряв 17 самолётов.

Первоначальный успех привёл к немедленному расширению программы. В течение последующих нескольких месяцев более 2000 самолётов совершили самоубийственные атаки. Также были разработаны новые типы вооружений, включая пилотируемые крылатые бомбы «Йокосука MXY7 Ока», пилотируемые торпеды «Кайтэн» и небольшие быстроходные катера, начинённые взрывчаткой.

Пилотируемые снаряды «Йоко́сука MXY7 О́ка» представляли собой деревянный планёр с зарядом взрывчатки в носовой части, одноместной кабиной пилота в средней части и ракетным двигателем в хвостовой части корпуса. Сам по себе разогнавшийся ракетный снаряд был малоуязвим для зениток и истребителей. Заряд боеголовки составлял 1,2 тонны аммонала, что было достаточно для уверенного поражения любых морских целей. Однако, в связи с высокой степенью уязвимости бомбардировщика-носителя, боевая эффективность самолётов MXY7 оказалась ниже всякой критики, за что американцы прозвали их «Бака» (дурак). По другой версии, название «Бака» было введено американской пропагандой, чтобы вселить уверенность в американских военнослужащих и матросов, так как, в соответствии с постулатом психологического воздействия: «высмеиваемый враг не страшен». Во всяком случае, в американских пособиях эти самолёты-снаряды именовались только «Бака».

29 октября самолётами камикадзе были повреждены авианосцы «Франклин» (на борту корабля было уничтожено 33 самолёта, 56 моряков погибло) и «Белло Вуд» (92 убитых, 44 раненых). 1 ноября был потоплен эсминец «Эбнер Рид», ещё 2 эсминца выведено из строя. 5 ноября повреждён авианосец «Лексингтон» (41 человек убит, 126 ранено). 25 ноября повреждено ещё 4 авианосца.

26 ноября камикадзе нанесли удар по транспортам и кораблям прикрытия в заливе Лейте. Потоплен эсминец «Купер», повреждены линкоры «Колорадо», , крейсер «Сент-Луис» и ещё 4 эсминца. В декабре потоплены эсминцы «Мэхэн», «Уорд», «Лэмсон» и 6 транспортов, несколько десятков кораблей повреждено. 3 января 1945 года попадание камикадзе в авианосец «Оммани Бей» вызвало пожар, вскоре в результате детонации боезапаса корабль взорвался и затонул, унося с собой 95 моряков. 6 января повреждены линкоры «Нью-Мексико» и возродившийся после Пёрл-Харбора «Калифорния».

Всего в результате действий камикадзе в битве за Филиппины американцы потеряли 2 авианосца, 6 эсминцев и 11 транспортов, повреждения получили 22 авианосца, 5 линкоров, 10 крейсеров и 23 эсминца.

Дальнейшие действия по массированному применению камикадзе развернулись во время битвы за Иводзиму. 21 февраля в результате пожаров, вызванных попаданием камикадзе, сгорел и затонул авианосец «Бисмарк Си» (318 человек погибло), также повреждён авианосец «Тикондерога», его потери составили 140 человек.

Особо уязвимыми перед камикадзе оказывались американские ударные авианосцы, которые, в отличие от британских аналогов, не имели бронирования полётной палубы, а также эскортные авианосцы типа «Касабланка».

Битва за Окинаву 

Максимальной интенсивности атаки камикадзе достигли во время битвы за Окинаву — всего в атаках участвовало 1465 самолётов.

3 апреля выведен из строя авианосец «Уэйк-Айленд». 6 апреля вместе со всем экипажем (94 человека) уничтожен эсминец «Буш», в который врезалось 4 самолёта. Также потоплен эсминец «Кэлхаун». 7 апреля повреждён авианосец «Хэнкок», 20 самолётов уничтожено, погибло 72 и ранено 82 человека.

До 16 апреля был потоплен ещё один эсминец, выведено из строя 3 авианосца, линкор и 9 эсминцев. 4 мая полностью сгорел авианосец «Сэнгамон» с 21 самолётом на борту. 11 мая попадание двух камикадзе вызвало пожар на авианосце «Банкер-Хилл», в котором было уничтожено 80 самолётов, погиб 391 человек и 264 было ранено.

К концу битвы за Окинаву американский флот потерял 26 кораблей, 225 были повреждены, из них 27 авианосцев. Тем не менее, предпринятые американцами меры по защите от камикадзе дали результат — 90 % японских самолётов было сбито в воздухе.

Вскоре, в связи с уменьшением у японцев количества самолётов, был разработан специальный тип летательного аппарата для действий камикадзе. Накадзима Ки-115 «Цуруги» представлял собой простой в постройке самолёт, в котором могли быть использованы устаревшие двигатели 1920-х и 1930-х годов. Шасси не убирались, а сбрасывались сразу после взлёта, что позволяло использовать их повторно. Было произведено около ста этих самолётов, каждый из которых мог нести 800-килограммовую бомбу, но ни один из них так и не успели использовать.

Итоги 
К концу Второй мировой войны японской морской авиацией было подготовлено 2525 лётчиков-камикадзе, ещё 1387 предоставила армия. Практически все из них были добровольцами. В соответствии с японскими заявлениями, в результате атак камикадзе был потоплен 81 корабль, 195 повреждены. По американским данным, потери составили 34 потопленных и 288 повреждённых кораблей. Кроме того, значение имел и психологический эффект, производившийся на американских моряков.

Авианалёты камикадзе были самой результативной по количеству пострадавших формой применения сил и средств стран Оси против кораблей и судов противника, так, по статистике ВМС США, 68 % случаев боевого травматизма различной степени тяжести среди личного состава флота (не считая погибших) приходилось на последствия атак камикадзе, 32 % составляли все остальные причины (торпедирование, бомбардировка, артобстрел, мины). При этом даже в тех случаях, когда атака камикадзе не заканчивалась потоплением корабля противника, полученные повреждения не позволяли ему продолжать выполнять прежнюю задачу, он был выведен из строя в абсолютном большинстве случаев. В 60 % случаев успешной атаки даже одного лётчика-камикадзе на американский авианосец корабль, если он не был потоплен в результате налёта, был вынужден возвращаться на базу для капитального ремонта. Оставшиеся 40 %, как правило, имели затруднения с организацией нормального процесса взлёта-посадки палубных самолётов ввиду повреждений соответствующего оборудования. В случае более одного попадания в цель значение процентного показателя кораблей возвратившихся на базу для ремонта составляло 100 %. Таким образом, силы надводного флота противника лишались указанных кораблей на весьма длительное время. Даже разработанные в послевоенное время противокорабельные ракеты не обеспечивали такой эффективности — для выведения из строя американского авианосца в 1970-е годы, по расчётам американских стратегов, требовалось не менее четырёх-пяти попаданий советских ПКР или самонаводящихся торпед с гидроакустическим наведением (при этом как ракеты, так и торпеды имеют различную помехоустойчивость и могут отклониться от цели благодаря мероприятиям пассивной защиты противника, в то время как помехоустойчивость лётчиков-камикадзе является абсолютной).

Японская авиация никогда не имела проблем с нехваткой лётчиков-камикадзе, наоборот, добровольцев было в три раза больше, чем самолётов. Основной массой камикадзе были двадцатилетние студенты университетов, причины вступления в отряды смертников варьировались от патриотизма до желания прославить свой род. И всё же глубинные причины этого феномена заложены в самой культуре Японии, в традициях бусидо и средневековых самураев. Огромную роль в этом явлении играет также особое отношение японцев к смерти. Умереть с честью за свою страну и за Императора было высшей целью для многих молодых японцев того времени. Камикадзе превозносили как героев, о них молились в храмах как о святых, их родные сразу же становились самыми уважаемыми людьми в своём городе. Когда одного из выживших камикадзе спросили, добровольно ли он согласился стать камикадзе, он ответил: «На этот вопрос непросто ответить, если вы не понимаете сути армии».

Перед вылетами проводились специальные церемонии, включающие ритуальную чашечку саке и хатимаки (белую повязку на лоб). Символом камикадзе был цветок хризантемы. По преданию, молодые лётчики камикадзе, вылетая на задание, пролетали над горой Каймон на юго-западе Японии. Пилоты бросали последний взгляд на свою родину и, салютуя, прощались с ней.

Известные камикадзе 
 Матомэ Угаки — вице-адмирал, командующий 5-м Воздушным флотом ВМФ Японии. Совершил боевой вылет в район Окинавы с миссией «камикадзе» 15 августа 1945 года в составе группы из 7 самолётов, принадлежавших 701-й авиагруппе. Погиб.
 Сэки, Юкио — лейтенант, выпускник Военно-морской академии. Не разделяя взглядов командования на тактику «камикадзе», подчинился приказу и возглавил первый специальный ударный отряд. Совершил боевой вылет с авиабазы Мабалакат в залив Лейте с миссией «камикадзе» 25 октября 1944 года, лидируя в группе из 5 самолётов, принадлежавших 201-му воздушному корпусу. Тараном уничтожил авианосец «Сент-Ло». Погиб. Другими участниками группы был выведен из строя авианосец «Калинин Бей», ещё два — повреждены. Первая результативная атака камикадзе.
 Канно, Наоси — японский военный лётчик-истребитель, ас, участник Второй мировой войны. Подтвержденное количество сбитых им самолётов противника — 25. Последний бой Наоси Канно провёл 1 августа 1945 года, незадолго до подписания Японией акта о капитуляции. В этот день он вылетел со своей базы навстречу группе американских бомбардировщиков В-24, сопровождавшихся истребителями Р-51 Mustang для их перехвата перед островом Якусима, южнее Кюсю. Самолёт его был уничтожен взрывом и упал в море. Останки пилота не были найдены. Посмертно Наоси Канно было присвоено звание капитана авиации.

Выжившие камикадзе 
Несмотря на изначальную установку погибнуть, выполняя задание, зафиксированы случаи возвращения лётчиков-смертников на базу или подобранных в море. В большинстве случаев это происходило по причине неисправности самолётов и двигателей. В случае необнаружения цели или по иной причине срыва атаки камикадзе прямо предписывалось возвращаться.

Однако унтер-офицеру Ямамура «повезло» больше. Он трижды оставался жив после взлёта. Первый раз он был сбит вместе с экипажем бомбардировщика-носителя и был подобран рыбаками. Почти через 2 месяца бомбардировщик-носитель с подвешенным самолётом-снарядом и Ямамурой на борту, поднявшись в небо, попал в дождь и вследствие плохой видимости вернулся на базу. Третий раз, из-за неисправности механизма подвески самолёта-снаряда, Ямамура не смог отцепиться. Более вылетов не было, и он пережил окончание войны.

Адаптация японского опыта за рубежом 
Учитывая не превзойдённую никем результативность камикадзе (по соотношению «количество самолётовылетов к потерям противника в кораблях и матросах»), руководством других стран также предпринимались попытки организации подразделений аналогичного типа в своих национальных вооружённых силах на базе местных религиозных или идеологических учений. Среди прочих:
 в Иране на завершающем этапе Второй мировой войны (в ходе которой это государство формально соблюдало нейтралитет, будучи оккупированным советскими и британскими войсками, но влиятельная часть руководства страны и духовенства подспудно тяготела к союзу с Германией) предпринимались попытки подготовки пилотов-смертников для организации атак на американские корабли и суда в восточной части Средиземноморья и в Индийском океане, а также наземные объекты союзников в Ближневосточном регионе, но из-за разгрома Рейха окончить подготовку и задействовать подготовленные кадры не успели. Позже, после победы Исламской революции и прихода к власти исламских фундаменталистов во главе с аятоллой Хомейни, указанные попытки были возобновлены в 1980—1985 гг. при содействии руководства Сирийской Арабской Республики и Организации освобождения Палестины для подготовки мобилизационного резерва на случай американо-иранской войны для нанесения превентивного удара по 6-му флоту США. Ограничительным фактором, существенно менявшим положение дел в отличие от японской ситуации, стало отсутствие подготовленного лётно-инструкторского состава, способного обучить требуемое количество курсантов (поэтому подготовка пилотов велась в основной своей массе за рубежом), и собственной авиастроительной промышленности, диктовавшее необходимость закупки самолётов за рубежом для последующего переоборудования их в пилотируемые воздушные торпеды. Иранская пропаганда традиционно чествовала пилотов указанных формирований «революционными пасдаранами» (что было почётным званием и его надо было заслужить), американская пропаганда называла их «шиитскими террористами». Фактически, наличие у Ирана указанных формирований использовалось как сдерживающий фактор для угроз США и странам-сателлитам, было одним из аргументов против вступления США в ирано-иракскую войну на стороне Ирака и вообще военных акций против Ирана (иначе «аятолла спустит с цепи своих фанатиков»).

В культуре

Художественная литература 
 В романе Дэвида Митчелла «Сон № 9» (англ. David Mitchell. «number9dream») одна из сюжетных линий посвящена истории погибшего пилота-камикадзе, записанной в его дневнике, найденном в поднятой после войны неразорвавшейся торпеде-кайтэн.
 Мисима в романе «Исповедь маски» описывает завод по производству штурмовиков «Зеро».
 Ёкота Ютака книга Субмарины-самоубийцы.

Кинематограф 
 Дневники камикадзе (1967).
 Приказ: Перейти границу (1982) — в фильме показана погоня за отрядом смертников-камикадзе.
 мультфильм "Штурмовой отряд Гром" серии The Cockpit (1993) —  трагическая история пилота самолёта-снаряда "Оока"
 За тех, кого мы любим (2007).
 Не сдавайся (2011) — другом главного героя является призрак лётчика-камикадзе.
 Вечный Ноль[en] (2013).

Музыка 
 Песня «Камикадзе» есть у группы Инь-ян
 Песня Kamikaze Rock ’n’ Roll Suicide (1982) итальянской певицы Donatella Rettore

См. также 
 Японское

 «Ni05» — японское противотанковое оружие времён Второй мировой войны, применение которого является самоубийством применяющего солдата. Оставшиеся от японской оккупации Ni05 применялись также вьетнамцами против французских танков во время Индокитайской войны 1946—1954.
 Тэйсинтай
 Yokosuka MXY7 Ohka
 «Уми юкаба» — военно-патриотическая песня, ассоциировавшаяся с камикадзе
 Торихама, Томэ — «Матушка камикадзе»
 Кайтэн

 Прочее
 Огненный таран
 Шахид
 Пояс шахида
 Террористические акты 11 сентября 2001 года
 Зельбстопфер — эскадрилья германских лётчиков-смертников

Примечания

Литература 
 Шерман Ф. «Война на тихом Океане. Авианосцы в бою».
 Ёкота Ю. «Субмарины-самоубийцы»
 Рикихэй Иногути, Тадаси Накадзима. «Божественный ветер». ACT, 2000. С. 653.
 Кувахара Я., Оллред Г. Т. «Камикадзе».

Ссылки 

 «Камикадзе. Семь жизней за императора.»
 Образы камикадзе в японском и американском восприятии 
 Персональный сайт о камикадзе
 Голоса моря. Прощальные письма пилотов-камикадзе

Вооружённые силы Японии
Самоубийство
Теракты-самоубийства
 
Тактика военно-воздушных сил